Comitatul Stewart sau Stewart County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:
Stewart County, Georgia
Stewart County, Tennessee